Den gode herdens kyrka kan syfta på:

Den gode herdens kyrka, Helsingborg – en kyrkobyggnad i stadsdelen Drottninghög i Helsingborg
Den gode herdens kyrka, Helsingfors – en kyrka i Baggböle i Helsingfors
Den gode herdens kyrka, Falun - en katolsk kyrka i Falun

Se även
Gode Herdens kapell – ett kapell som tillhör Gottsunda församling i Uppsala stift